Ники́та Алексе́евич Автане́ев (род. , , Россия) — российский сноубордист, выступающий в хафпайпе и слоупстайле. Чемпион зимней Универсиады 2019 года в хаф-пайпе. Мастер спорта России.

● Участник Зимних Олимпийских игр Сочи (2014)

● Участник Зимних Олимпийских игр Корея (2018)

 Победитель этапов Кубка Европы в хафпайпе
 7ми кратный чемпион России по сноуборду в хафпайпе (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019);
 Серебряный призёр Общего зачёта Кубка Европы в хафпайпе 2011-12;
 Победитель общего зачета Кубка Европы в хафпайпе (2015)
 Бронзовый призёр чемпионата мира в хафпайпе среди юниоров (2012);
 Участник Зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 (хафпайп — 7 место).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Дисквалификация 
В январе 2020 года Федерация сноуборда России на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Автанеева Никиту на 2 года за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 10 октября 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIS
  Профиль на сайте ФГССР
 Никита Автанеев на сайте Минобороны России

Сноубордисты России
Мастера спорта России
Чемпионы России по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил